Bonònia, nom romà de la ciutat italiana de Bolonya.
 Bonònia, fortalesa romana de Panònia, probablement Banoštor
 Bononia Oceanensis, nom romà de l'actual Boulogne-sur-Mer